

Persone
 Frédéric Regard (1959) – docente francese di letteratura inglese, specialista degli studi di genere
 Maria Teresa Regard (1924-2000) – partigiana e scrittrice italiana
 Regard, pseudonimo di Dardan Aliu – disc jockey kosovaro

Altro
 Regard de la Lanterne – struttura per l'accesso ad un acquedotto di Parigi
 Saint-Pierre-du-Regard – comune francese nel dipartimento dell'Orne, regione della Bassa Normandia
 Un Certain Regard – sezione della selezione ufficiale del Festival di Cannes
 Regard – altro nome indicante i rascard